Masegoso puede referirse a:

 Masegoso (Albacete), municipio de la provincia de Albacete, en España.
 Masegoso (Soria), localidad municipio de Pozalmuro, en la provincia de Soria, en España.
 Masegoso (Teruel), localidad del municipio de Toril y Masegoso, en la provincia de Teruel, en España.
 Masegoso de Tajuña, municipio de la provincia de Guadalajara, en España.